Stadt und Land steht für:

 Stadt und Land (Wohnungsunternehmen), Wohnungsunternehmen des Landes Berlin
 Stadt und Land (Investitionsprogramm), Investitionsprogramm der Bundesrepublik Deutschland für neue Radwege
 Stadt und Land (Polka), Polka mazur, op. 322, von Johann Strauss (Sohn)

Publikationen
 Nachrichten für Stadt und Land, Zeitung für das Oldenburger Land
 Neue Zeitung für Stadt und Land, Hannover 
 Servus in Stadt & Land, deutsch-österreichische Zeitschrift 
 Der Wehrmann für Stadt und Land, Hannoversche Zeitung (1848)
 Für Stadt und Land, Rundfunksendung

Siehe auch:
 Stadt, Land, Fluss, Schreib-, Wissens- und Quizspiel
 Stadt Land Fluß, deutscher Fernsehspielshow (1990–1991)
 Stadt, Land, Kuss, US-amerikanischer Film von Peter Chelsom (2001)
 Stadt, Land, Mord!, deutsche Fernsehserie (2006–2007)
 Stadt, Land …, deutsche Fernsehrateshow (ab 2012)
 Volksblatt für Stadt und Land